Die Austrian Darts Open 2018 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 20. bis zum 22. April 2018 von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das vierte Event der European Darts Tour 2018, welche im Rahmen der Pro Tour 2018 durchgeführt wird. Austragungsort war zum ersten Mal die Steiermarkhalle in Premstätten.

Den Turniersieg sicherte sich der Waliser Jonny Clayton, der sich im Finale mit 8:5-legs gegen seinen Landsmann Gerwyn Price durchsetzte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus war in den ersten Runden ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 135.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Michael van Gerwen
  Peter Wright
  Rob Cross
  Michael Smith
  Daryl Gurney
  Mensur Suljović
  Joe Cullen
  Dave Chisnall
  Ian White
  Simon Whitlock
  Gerwyn Price
  Mervyn King
  Jelle Klaasen
  Darren Webster
  Benito van de Pas
  Steve Beaton

Sieger des UK Qualifier
  Cameron Menzies
  Jonny Clayton
  John Henderson
  Stephen Burton
  Luke Humphries
  Brendan Dolan
  James Wade
  Michael Barnard
  Alan Tabern
  Jason Cullen
  Steve West
  Wayne Jones
  Simon Stevenson
  Richie Burnett
  Steve Lennon
  Ritchie Edhouse
  Adam Hunt
  Scott Taylor

Sieger des West & South Europe Qualifier
  Cristo Reyes
  Ron Meulenkamp
  Max Hopp
  Simeon Heinz
  Kevin Münch
  Gabriel Clemens
  Dimitri Van den Bergh
  Ronny Huybrechts

Sieger des Host Nation Qualifier
  Bastian Pietschnig
  Hannes Schnier
  Dietmar Burger
  Roxy-James Rodriguez
  Alex Steinbauer

Nordic & Baltic Qualifier
  Darius Labanauskas

East Europe Qualifier
  Tamas Alexits

Setzliste

Turnierverlauf

Vorrunde 
 20. April 2018

Hauptrunde

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum war die Veranstaltung nicht im TV zu sehen, wurde allerdings auf Laola1.tv im kostenlosen Livestream übertragen.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf pdc.tv
Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2018
European Darts Tour 2018
Sportveranstaltung in Premstätten